Obhájcem titulu byla druhá nejvýše nasazená nizozemsko-americká dvojice Manon Bollegrafová a Rick Leach, která prohrála v úvodním kole s australsko-americkým párem Kristine Kunceová a Jim Grabb.

Soutěž smíšené čtyřhry vyhráli Američané Venus Williamsová s Justinem Gimelstobem, kteří ve finále zdolali český sourozenecký pár Helenu a Cyrila Sukovi po setech 6–2, 6–1.

Nasazené páry 
 —
  Manon Bollegrafová /  Rick Leach (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Patrick Galbraith (čtvrtfinále)
  Caroline Visová /  Mahesh Bhupathi (semifinále)
  Helena Suková /  Cyril Suk (finále)
  Katrina Adamsová /  Ellis Ferreira (1. kolo)
  Larisa Neilandová /  David Adams (2. kolo)
  Patricia Tarabiniová /  Daniel Orsanic ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 1998